«Буревестник» — название нескольких волейбольных клубов:
 «Буревестник» — женский волейбольный клуб из Ленинграда.
 «Буревестник» — мужской волейбольный клуб из Харькова.
 «Буревестник» — мужской волейбольный клуб из Свердловска.
 «Буревестник» — прежнее название мужского волейбольного клуба МГТУ (Москва).
 «Буревестник» — прежнее название мужского волейбольного клуба «Дорожник» (Алма-Ата).
 «Буревестник» — прежнее название женского волейбольного клуба «Русава» (Киев).
 «Буревестник» — прежнее название женского волейбольного клуба «Джинестра» (Одесса).
 «Буревестник» — прежнее название мужского волейбольного клуба «Диамант» (Одесса).
 «Буревестник» — прежнее название мужского волейбольного клуба «Тулица» (Тула).